Лавровская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Ильинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ильинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 28,5 км, до центра муниципального образования Семенихи — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Михайловское, Мурыгинская, Жерличиха, Савинская, Ильинская Поповка.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района